Rožmberk může označovat:

 Rožmberk – rybník u Třeboně
 Rožmberk (hrad) – hrad ve stejnojmenné obci, původní sídlo rodu
 Rožmberk nad Vltavou – jihočeské město na Vltavě
 Rožmberkové – jihočeský šlechtický rod

Externí odkazy